Obhájcem titulu v mužské čtyřhře z minulého ročníku US Open byla americká bratrská dvojice Bob a Mike Bryanovi. V semifinále, které bylo reprízou boje o titul předchozího ročníku, však podlehli čtvrté nasazené indicko-české dvojici Leander Paes a Radek Štěpánek.

Do soutěže nastoupilo celkem šedesát čtyři párů. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 460 000 dolarů.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Leander Paes a Radek Štěpánek, který ve finále zdolal rakousko-brazilské turnajové dvojky Alexandra Peyu s Brunem Soaresem po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Po Australian Open 2012 si tak připsali druhý společný grandslam. 40letý Paes vyhrál mužského debla na US Open potřetí, když předešlé tituly získal v letech 2006 a 2009. Pro Šrěpánka to byla premiérová trofej z newyorského majoru.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále
  Marcel Granollers /  Marc López (3. kolo)
  '''Leander Paes /  Radek Štěpánek (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013